Jihel est le nom donné à plusieurs artistes :
 Jean-Louis Lapouille, sculpteur, né le  à Paris, établi à Blois
 Jacques Lardie dit Jihel, dessinateur, caricaturiste, né en 1947
 Jacques Leclerc, dessinateur-illustrateur de nombreuses publications durant les années 1950, notamment des romans érotiques au sein de la Compagnie parisienne d'édition

Références